Humo steht für:

 Humo (Zeitschrift), belgisches Wochenmagazin

Personen:
 Avdo Humo (1914–1983), jugoslawischer Partisan und Politiker
 Hamza Humo (1895–1970), jugoslawischer Schriftsteller und Kunsthistoriker